Mönnig ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Mönnig (1864–1950), deutscher Jurist und Politiker (Zentrumspartei, CDU)
 Nicole Wrage-Mönnig (* 1973), deutsche Agrarwissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Grünland und Futterbauwissenschaften
 Peter Mönnig (* 1955), deutscher Bildhauer
 Richard Mönnig (1903–1980), deutscher Publizist und Wirtschaftswissenschaftler
 Rose Mönnig, der Geburtsname von Rose Oehmichen (1901–1985)

Siehe auch
 Moennig
 Mönnich
 Monnig